Zevenheuvelenloop (Пробег семи холмов) — ежегодный 15-километровый пробег в Неймегене, Нидерланды. Впервые был проведён в 1984 году. 

Сейчас является крупнейшим шоссейным беговым соревнованием в Нидерландах. По критерию Мировой атлетики пробег имеет бронзовый статус. В 2011 году в пробеге участвовало более 32 000 человек, из них 25 988 финишировали. Победителю выплачивается денежный приз. В 2011 году он составил 17 435 долларов США для мужчин и 12 650 для женщин.

В мужских забегах было установлено три мировых рекорда: Феликс Лимо (2001, 41:29), Леонард Комон (2010, 41:13), Джошуа Чептегеи (2018, 41:05). У женщин в 2019 году мировой рекорд установила Летесенбет Гидей (44:20).

Чаще всего побеждали бегуны из Эфиопии — 24 раза (10 раз среди мужчин и 14 раз среди женщин). В 2005—2013 годах эфиопки побеждали 9 раз подряд.

У мужчин чаще всего побеждали:
  Джошуа Чептегеи (4 раза, 2015—2018),
  Тонни Диркс (3 раза, 1989—1991),
  Хайле Гебреселассие (3 раза, 1994, 2005, 2011),
  Силеши Сихине (3 раза, 2004, 2007, 2009). 

Среди женщин по три раза побеждали:
  Тегла Лорупе (1992, 1993, 1998),
  Меставет Туфа (2003, 2006, 2008),
  Тирунеш Дибаба (2009, 2012, 2013).

Победители 
Зелёным выделены рекорды трассы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Пробеги
Спорт в Нидерландах в 1984 году
Спортивные соревнования в Неймегене